Eric Mathews est un personnage de fiction de la série de films Saw. Il apparaît dans le second opus de Saw comme cible de Jigsaw à qui il demande tout simplement de converser avec lui en échange de la sécurité de son fils. Il est au départ l'agent en poste chargé de capturer Jigsaw. Il apparaît dans Saw II, III, et IV.

Biographie

Saw  
Eric Matthews est aperçu une première fois sur la scène du crime de l'un de ses informateurs dont le visage est perforé de part en part par un masque en fer. Le spectateur apprend qu'Eric a un fils, Daniel, qu'il vient récupérer quelques heures plus tard au commissariat pour trouble à l'ordre public. À la sortie, une dispute éclate entre le père et le fils. Daniel reproche à son père d'être sans arrêt absent à cause de l'affaire du Tueur au Puzzle et lui dit qu'il serait plus heureux s'il allait vivre avec sa mère. Eric laisse partir son fils fou de colère.

Le soir passant, Eric se souvient d'un indice qui pourrait l'amener à Jigsaw. Il se rend à l’entrepôt (probablement où Tapp et Sing ont trouvé Jigsaw la première fois), monte une équipe et malgré un piège qui blessa certain d'entre eux, met enfin la main sur John Kramer alias Jigsaw. Ce dernier est déjà très affaibli par son cancer et ne semble plus pouvoir se déplacer sur ses jambes, mais contre toute attente, Jigsaw informe Eric qu'il savait qu'il allait venir et que tout était prévu pour que la rencontre se passe sous certaines conditions. Au départ, Eric était prêt à le faire déplacer pour l'arrêter et l'enfermer, mais à la suite d'un conseil et d'une remarque concernant son fils de la part de Jigsaw, Eric jette un œil sur un moniteur et constate que son fils Daniel est enfermé dans un lieu inconnu avec d'autres personnes qui ne sont que des criminels (dealers, escrocs, tueurs...) qu'Eric à lui-même enfermées à l'aide de procédés peu recommandables (fausses preuves, abus de pouvoir...). Parmi eux se trouve Amanda Young, une jeune droguée qui a pourtant déjà survécu à une épreuve de Jigsaw, mais aussi une personne qu'Eric Matthews avait arrêtée.

En échange de la sécurité de son fils et de l'assurance qu'il lui sera rendu après, Jigsaw demande à Eric de simplement parler avec lui quelques heures seul à seul, Eric accepte à contrecœur, suivant les conseils de sa collègue et amante l'agent Kerry qui comprend le profil psychologique du tueur au Puzzle et affirme que si Jigsaw souhaite parler avec lui, c'est qu'il y a un but derrière. Durant l'entretien, Eric apprend de la part de Jigsaw ce qui l'a motivé à créer ces « jeux » dans lesquels les personnes choisies apprennent à apprécier le goût de la vie, mais aussi que tout ce qu'ils ont fait de leur vie n'est qu'un gâchis pour eux-mêmes et le monde qui les entoure. Eric ne comprend pas et commence par perdre patience. De plus, il sait que les « joueurs » choisis par Jigsaw qui sont auprès de Daniel sont réellement dangereux et ne manqueront pas de régler le compte de ce dernier s'ils apprennent que le policier responsable de leur emprisonnement est aussi le père de Daniel. Ceci se produira à une heure de la fin du compte à rebours et Daniel sera en proie à Xavier, un dealer qui souhaite à la fois tuer Daniel, mais aussi trouver quelque chose d'inscrit sur la nuque de Daniel.

Eric finit par perdre patience et se laisse aller à la violence pour faire parler John malgré les conseils de l'agent Kerry. Alors qu'Eric colle le canon de son arme dans la bouche de Jigsaw, ce dernier finit par craquer et accepte d'amener Eric à l'endroit où se trouve son fils, à la condition qu'il soit seul avec lui. À la suite d'une tactique et d'un monte-charge imaginé par John (probablement pour s'enfuir si l'occasion s'était présentée ou si les événements ne s'étaient pas passés exactement comme il l'avait prévu), Eric est conduit à la maison où Daniel est censé être prisonnier et arrive à la salle de bain (la même que celle dans laquelle Adam et Dr Gordon étaient enfermés dans Saw I) plongée dans le noir. Un bruit, lui faisant penser que son fils est dans la baignoire, le fait s'en approcher, mais il se fait agresser puis droguer par un individu portant le masque de cochon, Il se réveille plus tard, enchaîné dans la salle de bain. Il trouve un magnétophone dans lequel un message lui est destiné, il s'agit d'Amanda, celle-ci avoue qu'elle a été depuis le début la complice de Jigsaw et que tout ceci n'était qu'une épreuve pour Eric. Ce dernier réalise qu'il a été piégé et qu'il n'avait pas à venir ici pour réussir l'épreuve. Il réalise également qu'en restant à l'usine avec Jigsaw, Daniel lui aurait été rendu comme Jigsaw l'avait promis à la fin du compte à rebours.

La seule chose qu'Eric ne savait pas, c'était que l'épreuve à laquelle avait participé son fils avait eu lieu plusieurs heures (voir la nuit de la veille) plus tôt et que Daniel était déjà en sécurité, enfermé dans un coffre dans l'usine où ils ont accueilli Jigsaw. Eric a donc perdu l'épreuve, son fils et sa liberté. Durant les dernières minutes du film, Eric se retrouve face à Amanda qui s'affiche à lui et l'enferme dans la salle de bain plongée dans le noir en prononçant cette célèbre phrase « la partie est finie ».

Saw  
Dans ce film, Eric est vu en début de film toujours enchaîné dans la salle de bain, il songe même à se scier le pied pour se libérer mais y renonce. Il finit par se briser la cheville pour se libérer avec le couvercle des toilettes (probablement le même dont Adam s'était servi pour tuer Zep). Il tente de rattraper Amanda dans les couloirs, cette dernière, entendant ses cris, tente de revenir sur ses pas, mais se fait surprendre par Matthews qui lui saute dessus et engage alors un combat particulièrement violent. Eric a l'avantage, et se retrouvant en position de force, finit par demander où se trouve Daniel (ne sachant pas qu'il était déjà en sécurité). Amanda feint et finit par lui briser encore plus sa cheville déjà bien amochée. Il s'effondre en larmes au sol en criant à Amanda qu'elle ne vaut rien et qu'elle n'égalera jamais le Tueur au Puzzle. Amanda, frustrée par ces propos, finit par le faire taire. On ne revoit plus Eric Matthews par la suite, laissant penser qu'il a été tué par Amanda. Celle-ci dira même dans le film « oui, je suis une meurtrière ».

Saw  
Alors qu'il était présumé mort depuis Saw III, on découvre qu'Eric est encore en vie retenu en otage depuis plusieurs semaines (sans doute mois), durant lesquelles il a été pourtant nourri et soigné malgré la gravité de sa blessure au pied qu'il s'est faite lui-même dans Saw III. On ne sait pas qui l'a séquestré et nourri pendant ce temps (on suppose que c'est Mark Hoffman, sans savoir que celui-ci était complice de Jigsaw).

Dans cet opus, on le voit sur un moniteur attaché par le cou et maintenu debout par une chaîne reliée à son collier, les pieds touchant un bloc de glace. Il a pour consigne de rester immobile dessus. S'il échoue, le bloc de glace posé sur une balance se retrouvera allégé et fera basculer l'autre partie sur laquelle est Mark Hoffman est assis sur une chaise, ligoté et bâillonné au dessus d'un bac rempli d'eau relié à plusieurs câbles électriques. Si jamais Eric saute du bloc de glace il sera pendu et Hoffman sera électrocuté. Ils sont tous deux surveillés par Art, une ancienne victime de Jigsaw qui avait les lèvres cousues et a dû tuer son compagnon de cellule pour sauver sa vie. On pense au départ qu'Art est complice de ce piège dans lequel se trouve Eric et Hoffman, mais en fait il est juste là pour surveiller le bon déroulement de la partie et que la personne dont dépend la vie d'Eric et Hoffman est l'agent Rigg (collègue et ami d'Eric), qui a 90 minutes pour les sauver arrive après. Malgré plusieurs feintes pour se sauver lui et Hoffman, Eric pense que tout espoir est perdu, mais se retrouve fort surpris lorsque Art lui donne une arme à feu en l'autorisant à s'en servir si son ami l'agent Rigg arrive avant la fin du compte à rebours.

Au premier abord, Eric ne comprend pas et pense qu'il s'agit d'une manœuvre d'Art destinée à le déstabiliser. Néanmoins, il comprend vite que la menace qui est sous ses pieds n'est pas la seule qu'il doit craindre. En effet, deux gros blocs de glace attachés à un système de balanciers sont prêts à venir s'écraser sur la tête d'Eric si l'agent Rigg arrive avant la fin du compte à rebours en ouvrant la porte (c'est ce qui empêche les blocs de descendre). Art doit actionner un interrupteur qui les libérera tous les trois une fois que le compte à rebours sera achevé, car lui-même est piégé par un mécanisme qui menace de lui couper la moelle épinière. Finalement, Rigg arrive à quelques secondes de la fin et Eric, comprenant enfin le danger, crie à Rigg de ne pas entrer, mais ce dernier n'écoutant que son envie de sauver le monde, oblige Eric à lui tirer dessus. Malgré cela, la porte est ouverte et Eric Matthews meurt la tête écrasée par les deux blocs de glace. La police lui rendra honneur dans l'opus suivant.

Notes et références 

Personnage de film d'horreur